

События 
 Консулы Сервий Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит и Децим Велий Руф Юлиан. Претор Септимий Север.
 Марк Аврелий направился в Виндобону, откуда выступил в новый поход против маркоманов и сарматов.
Сяньби:
 Сяньби грабили Хэси.
Хунну:
 178—179 — Шаньюй южных хунну Хучжэн.

Родились 
 Люй Мэн, китайский военачальник.

Скончались 
 Агриппин Александрийский, десятый епископ Александрийский.
 Симфориан Отёнский, христианский мученик.
 Тутэжошичжуцзю, шаньюй хунну.

См. также